Грюжи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Сен-Кантен-3. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02359.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1121 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 735 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 543 были экономически активными, 192 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 543 активных жителей работали 481 человек (262 мужчины и 219 женщин), безработных было 62 (27 мужчин и 35 женщин). Среди 192 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 61 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Грюжи

Коммуны департамента Эна